Fairview es el nombre de dos localidades en Nueva Jersey, Estados Unidos:

 Fairview (condado de Bergen, Nueva Jersey)
 Fairview (condado de Monmouth, Nueva Jersey)

en:Fairview, New Jersey